Kastriot kan syfta på:

Geografi

Albanien 

Kastriot, Albanien, ort och tidigare kommun, Dibër prefektur,

Kosovo 

 Obiliq, kommunhuvudort, 
 Komuna e Obiliqit, kommun,